Spojení písmen A a F může mít různé významy:

AF 

 autofokus
 IATA kód Air France
 AF – kód ISO 3166-2 pro Afghánistán
 Anarchistická federace

af 
 afrikánština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

aF 
 attofarad

.af 
 .af – internetová doména nejvyššího řádu pro Afghánistán

Externí odkazy